Wertenbaker ist der Familienname folgender Personen:

 Lael Wertenbaker (1909–1997), US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Thomas J. Wertenbaker (1879–1966), US-amerikanischer Historiker
 Timberlake Wertenbaker (* 1944 oder später), amerikanisch-britische Dramatikerin